Federale overheidsdienst, de naam voor de in 2001 en 2002 hervormde federale ministeries in België
 F.O.D. (band), een Belgische punkband
 "F.O.D.", een nummer van de band Green Day
 FOD, de stationscode van Station Ford